Баулер:

 Баулер — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Арвайлер
 Баулер — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм